Синди:
 Синди — вариант имени Синтия.
 Синди — город в Эстонии, администратиный центр волости Тори, уезд Пярнумаа.
 Синди — французская певица, бывшая солистка группы Team BS.
 Хайат Синди — саудовский учёный.